B'z Live-Gym 2010 "Ain't No Magic" at Tokyo Dome é o décimo quarto vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 28 de julho de 2010. O vídeo vendeu mais de 127.000 cópias, chegando à 25ª posição na Oricon.

Faixas

Disco 1 
 "Dive"
 "Time Flies"
 "My Lonely Town"
 "Konya Tsuki no Mieru Oka ni"
 "Pray"
 "Time"
 "Tiny Drops"
 "Ocean"
 "Love Phantom"
 "Magic"
 "Mayday!"
 "Love Me, I Love You"
 "Ultra Soul"

Disco 2 
 "Love Is Dead"
 "It's Showtime!!"
 "Freedom Train"
 "Dare ni mo Ienē"
 "Move"
 "Ai no Bakudan"
 "Long Time No See"
 "Ai no mama ni Wagamama ni Boku wa Kimi dake o Kizutsukenai"
 "Ichibu to Zenbu"

Músicos 
Takahiro Matsumoto - guitarras, produção
Koshi Inaba - vocais, gaita de blues
Barry Sparks - baixo
Takanobu Masuda - teclados
Shane Gaalaas - bateria

Álbuns de vídeo de 2010
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 2010